Sarasota désigne :

 La ville de Sarasota, en Floride ;
 Le comté de Sarasota, en Floride ; 
 La baie de Sarasota, un estuaire situé en Floride ;
 L’aéroport international de Sarasota-Bradenton, en Floride.